No Way Out ("nessuna via d'uscita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Uomo bianco, tu vivrai! (No Way Out) – film del 1950 diretto da Joseph L. Mankiewicz
 Senza via di scampo (No Way Out) – film del 1987 diretto da Roger Donaldson

Musica 
 No Way Out – album del 1967 della The Chocolate Watchband
 No Way Out – traccia dell'album Steeler degli Steeler del 1983
 No Way Out – traccia dell'album Thunder in the East dei Loudness del 1985
 No Way Out – traccia dell'EP A Word from the Wise dei Pennywise del 1989
 No Way Out – album del 1991 di Spagna 
 No Way Out – album del 1997 di Puff Daddy & the Family
 No Way Out – traccia dell'album 'Til Death Do Us Unite dei Sodom del 1997
 No Way Out – singolo degli Stone Temple Pilots del 2000, dall'album No. 4
 No Way Out – traccia dell'album Stay Out of Order dei The Casualties del 2000
 No Way Out – traccia dell'album Up di Peter Gabriel del 2002
 No Way Out – traccia dell'album The All-Star Sessions della Roadrunner United del 2005
 No Way Out – traccia dell'album In10sity dei Pink Cream 69 del 2007
 No Way Out – traccia dell'album Venom dei Bullet for My Valentine del 2015

Televisione 
 No Way Out – episodio della ottava stagione Baywatch
 Senza via d'uscita (No Way Out) – episodio in due parti della seconda stagione di Criminal Minds
 Test mortale (No Way Out) – episodio della settima stagione di Walker Texas Ranger

Altro 
 No Way Out – evento annuale in pay-per-view della WWE che si tiene abitualmente nel mese di febbraio.
 No Way Out – edizione del 2000 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2001 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2002 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2003 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2004 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2005 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2007 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2008 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2009 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 No Way Out – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment